Notobranchaeidae är en familj av snäckor. Notobranchaeidae ingår i ordningen Gymnosomata, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notobranchaeidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Notobranchaeidae